PNC puede hacer referencia a:

 Partido Nacionalista Canario, partido político de Canarias (España).
 Partit Nacionalista de Catalunya, partido político de Cataluña (España).
 Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano, antiguo nombre del partido político Tierra Comunera, de España.
Partido Nacional Ciudadano, partido político de Chile.
 Partido Nacional Cubano, un partido político histórico en Cuba.
 Premio Nacional de Calidad, reconocimiento que otorga el gobierno de México a empresas e instituciones mexicanas.
 Policía Nacional Civil de El Salvador, organismo gubernamental de El Salvador encargado de velar por la seguridad pública.
 Policía Nacional Civil de Guatemala, organismo gubernamental de Guatemala encargado de velar por la seguridad pública.
 Pacific Nations Cup, un torneo anual de selecciones de rugby de la zona del Pacífico.
Parque Nacional Cotopaxi, área natural protegida localizada en Ecuador.
Principio de no contradicción, principio clásico de la filosofía y la lógica.